La Solitude du coureur de fond (The Loneliness of the Long Distance Runner), nouvelle d'Alan Sillitoe, parue en recueil
 La Solitude du coureur de fond, recueil de nouvelles paru en 1959
 La Solitude du coureur de fond, film britannique de Tony Richardson (1962), adaptation de la précédente